Antolin se poate referi la:

 San Antolín, martir creștin din secolelte V-VI, sfânt în bisericile catolcă și ortodoxă
 Grupo Antolin, companie producătoare de componente auto din Spania
 Antolín Sánchez, om politic spaniol, membru al Parlamentului European în perioada 2004-2009
 Antolín Alcaraz, jucător paraguayan de fotbal care joacă pentru Wigan Athletic în Premier League